Arroyo Culebro puede referirse a diferentes sitios, situados todos ellos en el sur de la Comunidad de Madrid (España):

 el arroyo Culebro, un arroyo que fluye por Leganés y que da nombre a las demás acepciones;
 el barrio Arroyo Culebro de Leganés;
 la zona Arroyo Culebro del barrio Sector III de Getafe, o
 la estación de Arroyo Culebro del Metro de Madrid, en Getafe.